Эта статья рассказывает о периоде истории города Гёйгёль до 1938 года.

Еле́нендорф (: деревня Елены) — немецкое поселение в Азербайджане, основанное в 1819 году переселенцами из Швабии. Названо в честь Великой княжны Елены Павловны, дочери Российского императора Павла I. В 1938 году переименовано в Ханлар, в 2008 году — в Гёйгёль.

Переселение 
10 мая 1817 года российский император Александр I подписал прошение 700 швабских семей о переселении в Закавказье. Сборным пунктом был назначен город Ульм, откуда переселенцы были отправлены на судах вниз по Дунаю в Измаил. После карантина они были расселены на зимовку в уже существовавших к тому времени причерноморских немецких колониях Петерсталь, Иозефсталь, Карлсталь и других швабских деревнях. В Закавказье в сопровождении казаков переселенцы прибыли лишь в августе 1818 года. Из семисот семей, выехавших из Ульма, только около четырёхсот достигли цели; часть переселенцев умерла в пути от болезней, другие остались в Причерноморье. В то же время около ста семей из причерноморских колоний присоединились к переселенцам. В Закавказье приехавшими были основаны 6 поселений в Грузии и 2 (Анненфельд и Еленендорф) в Азербайджане.

Название Helenendorf колония получила в честь Великой княжны Елены Павловны дочери Павла I и Марии Фёдоровны (до замужества София Доротея — принцесса Вюртембергская).

Основание колонии 

К назначенному месту колонисты прибыли зимой 1818 года, поэтому были вынуждены перезимовать в Елизаветполе (сейчас Гянджа) в армянских семьях, также исповедовавших христианство, и лишь весной 1819 года на пасхальные праздники правительственные чиновники определили точное место строительства Еленендорфа — бывшее «татарское поселение» Ханахлар, где «кроме полузасыпанного канала и ям в земле ничего не напоминало о прежних жителях». Участки для дворов были распределены по двум улицам. Основателями колонии Еленендорф были швабские семьи (по различным данным, от 127 до 135 семей), прибывшие в основном из Ройтлингена под предводительством Готтлиба Коха, Герцога Шимана, Якова Краузе и Иоганнеса Вухрера. Первоначально колонистам пришлось жить в землянках, на протяжении нескольких лет они жили в очень трудных и даже опасных условиях, так в первую зиму (1818—1819) выжили только 118 семей.

Во время русско-персидской войны 1826—28 годов швабам дважды приходилось бежать в Елизаветполь и Тифлис, спасаясь от наступающих персов, оба раза Еленендорф персами был сожжён. В 1829-30 годах смертность из-за болезней (в том числе чумы и холеры) была в два раза выше рождаемости. Лишь в 30-е годы колонистам удалось постепенно наладить свою жизнь.

Население

Динамика численности населения
В 1843 году численность еленендорфцев составляла 609 человек, в 1926 г. — 2157 человек (но к этому времени выходцы из Еленендорфа основали ещё две дочерние колонии — Георгсфельд (936 жителей) и Траубенфельд (393 жителя)). Переселялись они и в другие дочерние колонии, образовавшиеся в начале XX века. В октябре 1941 года (во время принудительного выселения немецких колонистов из Закавказья) количество немцев, проживавших в Еленендорфе и подлежащих выселению, составляло 2675 человек.

Национальный состав 
Национальный состав города 1886 год состоял из 1457 немцев, 160 армян, 8 русских и 4 татар.

Хозяйственная деятельность 
К 1875 году колонисты полностью выплатили правительственный кредит (2000 рублей на семью), полученный ими в 1818 году на переезд и обустройство хозяйства. К этому времени главным занятием колонистов было выращивание винограда и производство спиртных напитков — различных сортов марочного и столового вина, коньяка, шампанского. Продукция, производившаяся в Еленендорфе, реализовывалась местными фирмами «Братья Гуммель», «Братья Форер» и «Конкордия» не только в России, в частности в Москве и С-Петербурге, но и в Европе. Получили развитие и ремёсла. К 1908 году в колонии насчитывалось: 8 мастерских по производству конных повозок (поставляемых также в российскую армию), 6 — по производству бочек, 9 кузней, 9 плотницких и 6 столярных мастерских, 4 мастера по пошиву одежды, 4 маляра и 4 печника, 3 слесарные мастерские, один обувной мастер. Кроме швабов в Еленендорфе работали люди и других национальностей: 60 армян и 40 лезгин (преимущественно как каменщики). По переписи 1908 года в колонии проживало 3525 «душ»: 2384 — немцы, 400 — русские (в основном казаки), 366 — армяне, 300 — персы (сезонные работники), 40 — лезгины, 30 — грузины, 5 человек — татары (азербайджанцы).

До начала XX века торговлей в Еленендорфе занимались армянские и татарские (азербайджанские) купцы. И лишь в 1903 году еленендорфские колонисты организовали собственный торговый кооператив () с первоначальным капиталом в 7 тысяч рублей, обеспечивавший жителей колонии практически всем необходимым, включая оборудование для мастерских и сельскохозяйственный инвентарь. Через четыре года оборот кооператива составил 145 тысяч рублей, прибыль — 10 тысяч.

Социальное развитие 

Швабы, выехавшие в Российскую империю, были лютеранами, но принадлежали к пиетистскому движению, что, собственно, и было одной из причин их переселения на Кавказ. В 1832 году из Ганновера в колонию прибыл пастор, до этого же, с момента основания Еленендорфа, богослужения, таинства и обряды проводились местным учителем. В 1857 году в деревне была построена и освящена каменная церковь Святого Иоанна.

Благодаря тому, что в числе прибывших был и учитель, дети колонистов имели возможность обучаться чтению, письму и счёту, позже — географии и истории. В 1823 году была построена первая школа, в которой дети обучались в двух классах. С ростом населения разрасталась и школа, расширялся и перечень изучаемых в ней предметов. С 1890-х годов обязательным стало изучение русского языка. В 1907 году при еленендорфской школе был открыт интернат для проживания обучавшихся в ней детей из других швабских поселений Закавказья. В 20-х годах XX столетия для работы в школе приглашались педагоги из Германии. Так, к примеру, уроки музыки в еленендорфской школе вёл Алоиз Мелихар (Alois Melichar), будущий дирижёр Берлинской филармонии.

Среди местных преподавателей был, в частности, Яков Гуммель, известный своими научными работами по археологии. В 1930-е годы в Еленедорфской школе работал видный немецкий писатель и поэт Ф. И. Бах.

Общественная культурная жизнь в Еленендорфе началась с образования в 1893 году «Немецкого общества» (), первоначально представлявшего собой мужской клуб с библиотекой, читальным залом и кегельбаном. В дальнейшем были организованы самодеятельные духовой и струнный оркестры, театральная студия, которые проводили концерты и постановки как в зале общества, где могло разместиться до 400 зрителей, так и на различных праздничных мероприятиях, в том числе в еленендорфском общественном саду. В 1930 году была открыта музыкальная школа с классами фортепиано и струнных инструментов. Нередко проводились в Еленендорфе различные фестивали, на которые съезжались музыкальные коллективы из всех закавказских колоний (к 1930-м годам насчитывалась 21 колония).

Культурный и экономический закат Еленендорфа (с 1938 года — Ханлар) начался с коллективизацией в 1930-х годах. Не обошли колонию стороной и репрессии, в 1933-41 годах было репрессировано около 190 еленендорфцев. С началом Великой Отечественной войны по приказу наркома внутренних дел СССР (№ 001487 от 11 октября 1941 года) «О переселении лиц немецкой национальности из Азербайджана, Грузии и Армении», немцы Ханлара были высланы в Среднюю Азию, Казахстан и Сибирь.

См. также 
 Российские немцы
 Немцы Азербайджана

Примечания

Источники и литература 
 Hans-Hermann Graf von Schweinitz «Helenendorf. Eine deutsche Kolonie im Kaukasus». Berlin. 1910
 Georg Leibbrandt «Die Auswanderung aus Schwaben nach Russland 1816—1823». Stuttgart. 1928
 Karl Stumpp «Die Auswanderung aus Deutschland nach Russland in den Jahren 1763 bis 1862». Tübingen. 1974
 Энциклопедия «Немцы России». Т. 2. — Москва, 2004
 Edgar Reitenbach «Vom Kaukasus nach Kasachstan». B. 1-2. ISBN 978-3-930504-06-0
 Edgar Reitenbach «Vom Kaukasus auf Umweg zum Rein». ISBN 978-3-930504-11-4
 Mammad Dschafarli «Deportation der deutschen Bevölkerung aus dem Südkaukasus im Herbst 1941»
 Гуммель Я. И. Археологические очерки. — Баку, 1940
 Ибрагимов Н. А. Немецкие страницы истории Азербайджана. — Баку, 1995
 Джафарли М. Ш. Политический террор и судьбы азербайджанских немцев. — Баку, 1998
 Государственный исторический архив Азербайджанской Республики, Государственный архив Азербайджанской Республики, Институт германских и восточноевропейских исследований, Гёттинген (Германия). Еленендорф в Азербайджане. — Одесса, 2001
 Государственный Архив новейшей истории Азербайджанской Республики (Баку), Институт германских и восточноевропейских исследований, Гёттинген (Германия). КОНКОРДИЯ. Производственный кооператив виноградарей и виноделов Гянджинского района. — Одесса, 2001
 Гумбатова Тамара. Жизнь немцев-колонистов за Кавказом. — Баку, 2005
 
 

Немецкие колонии в Азербайджане
Исторические названия городов